VKI steht für:
 Verein für Konsumenteninformation in Österreich
 Verband der Keramischen Industrie in Deutschland
 Verband Kunststoff-Industrie der Schweiz, aufgegangen im Kunststoff-Verband Schweiz (KVS), heutige Kunststoff.swiss
 Von Karman Institut für Strömungsmechanik, ein internationales Forschungsinstitut für Strömungsmechanik in Belgien
 Verteilte Künstliche Intelligenz, siehe Kollektive Intelligenz #Beschreibung in der Informatik

Abkürzung